Srbija:
 Ljig, grad 
 Ljig (općina), općina
 Ljig (rijeka), rijeka